

Lokalizacje

Niemcy 
 Rieneck – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart

Osoby 
 Michael Rieneck – niemiecki aktor

Inne 
 Rieneck – hrabstwo
 Rieneck – ród
 Rieneck – zamek